Nyborg Ungdomsråd (NU), er det kommunale ungdomsråd i Nyborg Kommune. 

Ungdomsrådet blev oprettet i 2016 efter Nyborgs unge på byrådsdagen i december 2015 havde efterspurgt et råd for unge.

Nyborg Ungdomsråd er et organ som taler de unges sag. Rådet blander sig i den politiske dagsorden i Nyborg Kommune. Rådet bruger også midler på at lave arrangementer for de unge i form af OpenMic, SecondHand Bazar og meget mere. Ungdomsrådet sørger for at repræsentere Nyborg Kommunes unge fra 15 til 25 år.

Starten på Nyborg Ungdomsråd 
Kommunen afholdte en workshop for at finde de ungemedlemmer der skulle starte Ungdomsrådet. Den første formand for ungdomsrådet blev Stefan Dølby der i løbet af 2016 fik samlet den første bestyrelse i ungdomsrådet i Nyborg. Den første store opgave som ungdomsrådet ville løfte var projektet om at få et ungdomshus til ungdommen i Nyborg.http://www.nyborgungdomsraad.dk/nyborg-ungdomshus/

Nyborg Ungdomshus - Grejsen 
Efter 1 års arbejde for ungdomsrådet lykkedes det at få tilbudt et hus til brug som ungdomshus. Ungdomsrådet havde været på ture rundt i hele danmark for at besøge andre ungdomshuse, som kunne videregive gode erfaringer og viden. Ungdomsrådet fik tilbudt Grejsdalen 28 i Nyborg. Her efter gik det hurtigt, de frivillige i ungdomsrådet brugte sommeren 2017 på at renovere det kommende ungdomshus.

1. september 2017 kunne de derfor lukke dørene op til Grejsen - Ungdommens hus. Lokale byrådspolitikere og andre embedsfolk blev inviteret til åbningen sammen med resten af Nyborgs unge i alderen 15 - 25 år. Ungdomsrådet blev frem til december 2017 drevet af ungdomsrådet, men nu blev der oprettet en bestyrelse som indgik i et tæt samarbejde med bestyrelsen i ungdomsrådet. Den nye ledelse af huset blev kaldt kernehuset, og overtog driften af ungdomshuset. 

Efter Februar 2018 har der ikke været et kernehus i Grejsen, ledelsen af huset overgik derfor til ungdomsrådets bestyrelse endnu en gang.

Medlemskab af NAU 
Nyborg Ungdomsråd er medlem af NAU - Netværket af Ungdomsråd. Siden 2017 har ungdomsrådet sammen med Nyborg Ungdomshus været medlem.

Kampagner 
Nyborg Ungdomsråd har lavet flere små kampagner gennem tiden. De står også for at lave større kampagner, bl.a. ved Kommunalvalget i 2017 hvor de kom ud med kampagnen: Stem NU for fuck's sake, som skulle sørge for at få stemmeprocenten blandt Nyborgs unge op. 

I oktober 2020 søsatte ungdomsrådet klimakampagnen: Klima (x) is Important. Klimakampagnen er til for at fremme viden om den fremskridende klima ændringer i verden, samt for at guide gode råd og tips videre til den almene og unge nyborgenser, sådan så flere vil kunne få en grønnere hverdag.

Kilder og henvisninger

Nyborg Kommune
Kommunalpolitik